Вајоминг има више значења:
 Вајоминг
 Округ Вајоминг (Њујорк)
 Округ Вајоминг (Западна Вирџинија)
 Округ Вајоминг (Пенсилванија)
 Вајоминг (Роуд Ајланд)
 Вајоминг (Ајова)
 Вајоминг (Делавер)
 Вајоминг (Илиноис)
 Вајоминг (Мичиген)
 Вајоминг (Њујорк)
 Вајоминг (Минесота)
 Вајоминг (Охајо)